Municipio de Lone Rock puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lone Rock (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Baxter.
 Municipio de Lone Rock (condado de Moody, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Moody.